Infineon pode ser:
 Infineon Raceway, autódromo americano.
 Infineon Technologies, empresa alemã.

Desambiguação